Cette page contient les pages d'homonymie de Beuque

Patronymes 
 Aimée Beuque (1788-1871), libraire fouriériste.
 Louis Beuque (1715-1799), architecte de Besançon.

Homonymie de patronyme
Patronyme français